Ксидас — греческая фамилия.
 Ксидас, Василиос (1877—?) — греческий легкоатлет.
 Ксидас, Георгиос (в монашестве Максим; 1942—2003) — епископ Элладской православной церкви; митрополит Серрейский и Нигритский (1984—2003).